Abronia puede referirse a:

 Abronia un género de especies de plantas herbáceas caducas o perennes perteneciente a la familia Nyctaginaceae.

 Abronia un género de reptiles arbóreos de la familia Anguidae. Ver: Abronia (animal).